Tomasella – cognome italiano
 Luigi Tomasella – ex giocatore di baseball italiano